Edward Lee est un nom pouvant désigner:

Edward Lee (c. 1482-1544), ecclésiastique anglais, évêque d'York
Edward Lee (1er comte de Lichfield) (1663-1716), pair anglais
 (1822-1883), homme politique néo-zélandais
 (1835-1913), procureur américain
 (1877-1942), joueur de cricket anglais
 (1884-1944), écrivain en littérature jeunesse américain
 (1905-1969), joueur professionnel de billard américain
 (1914-2001), scientifique et inventeur britannique
 (1925-1988), joueur de basket-ball chinois
 (né en 1931), avocat et diplomate canadien
 (né en 1957), nouvelliste et écrivain américain
 (né en 1957), ingénieur électrique et programmeur portoricain
, joueur de football anglais
, chef cuisinier américain

Voir aussi
 (1837-1863), officier naval durant la Guerre de sécession
, acteur et mannequin hongkongais

Lee, Edward